Ахил може да се односи:
 Ахил, главни јунак Илијаде.
 Ахил Лариски, светац.
 Ахил, насеље у Грчкој у општини Преспа.